2 miejscowości w Polsce: 
 Korzeniów – wieś w woj. lubelskim, w pow. ryckim, w gminie Ułęż 
 Korzeniów – wieś w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Żyraków

Zobacz też:
 Korzeniówka
 Korzeniówka Duża
 Kořenov – czeska wieś w powiecie jabloneckim, w kraju libereckim